Serie B i fotboll 1969/1970 innebar att Varese, Foggia och Catania gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1969 i Italien
1970 i Italien
Fotbollssäsongen 1969/1970
1969/1970